Az 1975-ös UEFA-szuperkupa a második európai labdarúgó-szuperkupa-döntő volt. 1973-at követően 1974-ben nem rendezték meg.

A két mérkőzésen az 1974–1975-ös bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes Bayern München és az 1974–1975-ös kupagyőztesek Európa-kupája-győztes Gyinamo Kijev játszott.

A mérkőzéseket 1975. szeptember 9-én és október 6-án játszották, a szuperkupát a Kijev nyerte 3–0-s összesítéssel. Mindhárom gólt Oleh Blohin szerezte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

A szuperkupát a Gyinamo Kijev nyerte 3–0-s összesítéssel.

Kapcsolódó szócikkek 
 1974–1975-ös bajnokcsapatok Európa-kupája
 1974–1975-ös kupagyőztesek Európa-kupája

Források
 
 

1975
Uefaszuperkupa